35-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин проходил с 16 по 24 марта 2013 года в Риге (Латвия) с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграла сборная Шотландии.

Команды-участницы 
 Латвия — команды страны-организатора;
 Россия, Шотландия, Швеция, Дания, Швейцария, Италия, Германия — по итогам чемпионата Европы-2012 (7 лучших команд);
 Китай, Япония — по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата-2012 (две лучшие команды);
 Канада, США — две лучшие команды Америки.

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Игровая арена 
Чемпионат мира проходит в рижском спортивном центре «Вольво» (, ). Центр официально открыт 16 ноября 2005 года. Является единственной в Латвии ареной с двумя стандартными искусственными ледовыми катками. Расположен в западной части Риги между жилыми районами Иманта и Золитуде.

Составы

Результаты

Предварительный этап

1 сессия

2 сессия

3 сессия

4 сессия

5 сессия

6 сессия

7 сессия

8 сессия

9 сессия

10 сессия

11 сессия

12 сессия

13 сессия

14 сессия

15 сессия

16 сессия

17 сессия

Тай-брейк 
 22 марта:

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 22 марта:

Плей-офф-2 (3-4 места)
 23 марта:

Полуфинал
 23 марта:

Матч за 3-е место
 24 марта:

Финал
 24 марта:

Итоги

Положение команд

Призёры 

 : Ив Мюрхед, Анна Слоун, Вики Адамс, Клэр Хэмилтон, Лорен Грэй. Тренер — Дэвид Хэй.

 : Маргарета Сигфридссон, Мария Прюц, Кристина Бертруп, Мария Веннерстрём, Агнес Кнохенхауэр. Тренер — Фредрик Халльстрём.

 : Рэйчел Хоман, Эмма Мискью, Элисон Кревьязак, Лиза Уигл, Стефани Ле Дрю. Тренер — Эрл Моррис.

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)
 Чемпионат мира 2013 на сайте результатов и статистики WCF

Женщины
Международные спортивные соревнования в Риге
2013 год в кёрлинге
Спорт в Латвии в 2013 году
Международные соревнования по кёрлингу в Латвии
Чемпионаты мира в Латвии